Julius-Leber-Schule steht für:
 Julius-Leber-Schule (Berlin), Integrierte Sekundarschule in Berlin-Reinickendorf
 Julius-Leber-Schule (Frankfurt am Main), Weiterführende Berufliche Schule in Frankfurt am Main-Innenstadt
 Julius-Leber-Schule (Hamburg), Stadtteilschule im Hamburger Stadtteil Schnelsen
 Julius-Leber-Schule Lübeck, Lübecker Schule mit zwei Standorten im Stadtteil St. Lorenz Nord